Asymblepharus – rodzaj jaszczurki z podrodziny Sphenomorphinae w rodzinie scynkowatych (Scincidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji.

Systematyka

Etymologia 
Asymblepharus:  asumphuēs „nie łączący się, nie zrastający”; βλεφαρις blepharis, βλεφαριδος blepharidos „rzęsa, powieka”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Asymblepharus alaicus
 Asymblepharus eremchenkoi
 Asymblepharus himalayanus
 Asymblepharus ladacensis
 Asymblepharus mahabharatus
 Asymblepharus nepalensis
 Asymblepharus sikimmensis
 Asymblepharus tragbulense

Przypisy 

Scynkowate